A décima-primeira edição do torneio de futebol dos Jogos Pan-americanos foi disputado na cidade de Havana de 4 a 13 de Agosto de 1991. Oito equipes competiram, mas o defensor do título Brasil assim como os outros países sul-americanos não participaram.

A Seleção Sub-23 dos campeões Estados Unidos incluía vários jogadorem que foram bem sucedidos no Campeonato Mundial Sub-20 de 1989, como Brad Friedel, Joe-Max Moore, Steve Snow, Cobi Jones e Claudio Reyna. Os artilheiros da equipe foram Snow (quatro gols) e Reyna (dois gols).

Fase Preliminar

Grupo A

Grupo B

Fase Final

Confrontos

Semifinais

Disputa pelo terceiro lugar

Final 

<small>Após prorrogação</small>

Premiação

Classificação final

Ligações externas 
 

Pan
1991
Futebol